

Antroponimi 
Colombo – prenome maschile italiano
Colombo – cognome di lingua italiana

Astronomia
 Colombo – cratere lunare.
 Separazione di Colombo – spazio vuoto fra gli anelli del pianeta Saturno.

Botanica
 Colombo o Calumba – pianta delle menispermacee.
 Colombo americano – pianta delle gentianacee.

Geografia 
 Colombo – ex capitale dello Sri Lanka.
 Colombo – comune brasiliano di 240.000 abitanti nello stato di Paraná
 Columbus – capitale dello Stato dell'Ohio (USA).
 Monte Colombo – ex comune di 2.550 abitanti della provincia di Rimini.

Musica
 Colombo – libretto di Felice Romani messo in musica da Francesco Morlacchi (1828), Luigi Ricci (1829), Ramón Carnicer (1831), Luigi Bottesini (1848), Carlo Emanuele De Barbieri (1848), Vincenzo Mela (1857), Felicita Casella (1865) e Giuseppe Marcora (1869)
 Colombo – cantata di Antônio Carlos Gomes
 Colombo – album dei Buio Pesto del 2000.
 Colombo – canzone dei Baustelle del 2008, secondo singolo estratto dall'album Amen.

Persone

Sport 
 Colombo – squadra di calcio statunitense
 Colombo Football Club – squadra di calcio singalese

Televisione 
 Colombo – serie televisiva

Zoologia
 Colombo – nome comune di una famiglia di uccelli e spesso sinonimo di piccione.
 Colombo – nome utilizzato nell'alto Adriatico per il pesce aquila.
 Colombo di mare – nome comune di un pesce marino.

Altro
 Colombo – brigantino della Regia Marina
 Compromesso Colombo – lodo arbitrale riguardante il calcio italiano
 Torri di Colombo – grattacielo di Madrid
 Colombo – famiglia storica italiana
 Colombo – famiglia mafiosa di Cosa nostra che controlla le attività criminali a New York
 Colombo – storia a fumetti di Francesco Tullio Altan.

Altri progetti